Unter dem Namen Bündner Zeitung sind folgende Zeitungen bekannt:
Bündner Zeitung (1830–1858)
Bündner Zeitung (1975–1997), vormals Neue Bündner Zeitung (1892–1974) und nachmals Die Südostschweiz

Siehe auch:
Neue Bündner Zeitung (1860–1865)